Пфаффенхофен-на-Ильме:

 Пфаффенхофен-на-Ильме — город в Германии, районный центр, расположен в земле Бавария.
 Пфаффенхофен-на-Ильме — район в Германии, входит в землю Бавария.